Премьер-министр Бутана — глава правительства Королевства Бутан и председатель его правительства. Назначается Национальной ассамблеей.

Список глав правительств Королевства Бутан (1907 — наше время)

Главные министры (Gongzim)

Премьер-министры (Lonchen) 
(Там, где премьер-министр отбыл более одного срока, указано в скобках)

См. также 
 Правительство Бутана
 Король Бутана

Примечания

Ссылки 
 

Бутан
Списки:Бутан